Henry Gray (1827–1861) angol sebész, anatómus
 Henry Gray (1925–2020) amerikai blueszongorista, énekes